Rewolucja francuska (1789–1799) – wydarzenie historyczne do którego najczęściej stosuje się ten termin.

Inne wydarzenia historyczne 
 Rewolucja lipcowa we Francji (1830)
 Rewolucja lutowa we Francji (1848)
 Komuna Paryska (1871)

Tytuły dzieł 
 Rewolucja francuska – książka popularnonaukowa z 1928 roku autorstwa Pierre'a Gaxotte
 Rewolucja francuska – film z 1989 roku